Річка Фуефукі
Фуефукі (Яманасі)